Blanca Gilabert López (Tortosa, 2003) és una estudiant de Física catalana destacada per la seva recerca en el camp de l'Astrofísica.

Biografia 
Blanca Gilabert va néixer a Tortosa, Catalunya l'any 2003. Sempre va mostrar cert interès en el senderisme i va participar en algunes curses de muntanya.

També la lectura va formar part de la seva vida des d'abans d'entrar a l'adolescència. L'any 2016, va ser guardonada amb un premi grupal en un concurs de lectura.

Gràcies al programa de beques de la Fundació Amancio Ortega, va passa una temporada estudiant al Canadà.

Durant el 2020, va estar investigant sobre la detecció i caracterització de trànsits de candidats a exoplanetes amb l'ús de la TESS Data sota la direcció de Mariona Badenas.

El març de 2021, mentre estudiava al IES Dertosa, va assistir de manera no presencial a un taller de Física de partícules organitzat per la Universitat de Barcelona (UB). En aquest mateix institut va rebre la matrícula d'honor de Batxillerat.

El juliol del mateix any, just abans de començar els seus estudis de Física a la UB, va participar al programa Joves i Ciència, de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Durant aquell mes va estar desenvolupant el seu projecte sobre la fabricació amb gravador làser d'elèctrodes híbrids de grafè per supercondensadors flexibles a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB).

Reconeixements 
 2020 - Award for Outstanding Oral Presentation of Research - Research Science Institute
 2021 - Matrícula d'Honor de Batxillerat - IES Dertosa
 2021 - Distinció de la Prova d'Accés a la Universitat - Consell Interuniversitari de Catalunya

Referències 

Físics catalans
Tortosins